Сербська Суперліга 2013—2014 років — 8-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії, з моменту заснування у 2006 році. Титул вдруге здобула Црвена Звезда.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Црвена Звезда не був допущений УЄФА до єврокубків через порушення правил ліцензування та фінансового Фейр-Плей.
2. Клуб Воєводина взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Сербії 2013—2014.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/12 червня 2014

|}
* - Металац відмовився грати матч-відповідь внаслідок безпорядків, створених великим натовпом белградських фанів.

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Суперліга Сербії на soccerway 

2013—2014
Сербія
Сербія